Syddanmark har to betydninger: 

 Betegnelse for landet Danmark (i Kongeriget Danmark) – til adskillelse fra Norddanmark, dvs. Færøerne og Grønland.

 Betegnelse for Region Syddanmark – en region, der blev skabt i forbindelse med kommunalreformen i 2007.